Фи́рсова: — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Фирсова, Валентина Александровна (1937—2022) — Герой Социалистического Труда.
 Фирсова, Вера Михайловна (1918—1993) — советская певица.
 Фирсова, Джемма Сергеевна (1935—2012) — советская и российская актриса, режиссёр, общественная деятельница.
 Фирсова, Елена Олеговна (род. 1950) — русский композитор.
 Фирсова, Наталия Михайловна (1929—2013) — российский языковед, профессор.
 
 Фирсова, Софья Михайловна (1919—1999) — советский и российский экономист, педагог.

Топоним 
 Фирсова — деревня, Абатский район, Тюменская область, Россия.